Sint-Thomascollege (Rome), sinds de 20e eeuw de Pauselijke Universiteit Sint Thomas van Aquino
 Sint-Thomascollege (Sevilla)
 Sint-Thomascollege (Venlo)